Армі́нія () може значити:

Футбол 
 «Армінія» — футбольний клуб з Білефельда.
 «Армінія» — футбольний клуб з Бонна.
 «Армінія» — футбольний клуб з Ганновера.
 «Армінія» — футбольний клуб з Дортмунда.
 «Армінія» — футбольний клуб з Людвігсхафена-на-Рейні.

Об'єднання 
 Армінія — студентське братство в Берліні.
 Армінія — студентське братство в Ганновері.
 Армінія — студентське братство в Гейдельберзі.
 Армінія — студентське братство в Єні.
 Армінія — студентське братство в Лейпцигу.
 Армінія — студентське братство у Франкфурті-на-Майні.
 Армінія — студентське братство у Фрайбурзі.
 Армінія — католицька студентська асоціація в Бонні.

Армінія — місто, штат Вісконсин
 Армінія Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія

Див. також 
 Арменія